Ву́лиця Ру́днєва — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Руднєва — вулиця в місті Первомайськ

 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Володимира Тисовського в місті Калуш.
Вулиця Руднєва — колишня назва Слобідської вулиці у смт Бабаї.
 Вулиця Руднєва — колишня назва Весняної вулиці у місті Березне.
 Вулиця Руднєва — колишня назва Благовіщенської вулиці у місті Богодухів.
 Вулиця Руднєва — колишня назва Світлої вулиці у смт Високий.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Івана Виговського у місті Вінниця.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Андрея Шептицького у смт. Ворохта.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Івана Вишенського у місті Дніпро.
Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Дмитра Красногрудя в смт Зайцеве.
 Вулиця Руднєва — колишня назва Соняшникової вулиці у місті Запоріжжя.
 Вулиця Руднєва — колишня назва Абрикосової вулиці у місті Зміїв.
 Вулиця Руднєва — колишня назва Квітучої вулиці у смт Золочів.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Григорія Ярового у місті Ізюм.
 Вулиця Миколи Руднєва — колишня назва вулиці Юрія Шевельова в місті Київ.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Олефіра Голуба у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Руднєва — колишня назва Гайдамацької вулиці у місті Лисичанськ.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Лозова.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Володимира Винниченка у місті Люботин.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Дмитра Овчаренка у місті Мерефа.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Небесної Сотні у місті Надвірна.
 Вулиця Руднєва — колишня назва Березової вулиці у смт Нова Водолага.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Олександрія.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Івана Виговського у місті Павлоград.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Андрія Лайка у місті Рівне.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Ярославни у місті Суми.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Братів Гринівих у місті Теребовля.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Євгена Плужника у місті Харків.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці Августина Волошина у місті Хмельницький.
 Вулиця Руднєва — колишня назва вулиці В'ячеслава Галви у місті Черкаси.
 Вулиця Руднєва — колишня назва Уланської вулиці у місті Чугуїв.
Вулиця Руднєва — колишня назва Левадської вулиці у місті Шепетівка.

Вулиці, названі на честь людей